Matt Lashoff (né le  à East Greenbush dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Il commence sa carrière junior en jouant en moins de 18 ans avec l'équipe  géréé par USA Hockey dans la  en 2002-03 avant de rejoindre la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Il joue alors entre 2003 et 2006 pour les Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario. Au cours de l'été 2005, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi lors du premier tour par les Bruins de Boston, le  choisi cette année.
Il joue quelques matchs à la fin de la saison 2005-2006 de la Ligue américaine de hockey avec les Bruins de Providence, équipe affiliée à la franchise de Boston. Il fait ses débuts dans la LNH au cours de la saison 2006-2007 même s'il ne joue que douze matchs lors de la saison régulière.

Il joue toute la saison dans la LAH et à l'issue de celle-ci il est sélectionné dans l'équipe d'étoiles 2006-2007.

Le , il quitte les Bruins et est échangé le dernier jour possible des échanges dans LNH, la «  » en compagnie Mārtiņš Karsums en retour du vétéran Mark Recchi du Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 ||  || NAHL || 46 || 2 || 5 || 7 || 53 || - || - || - || - || - 
|-
| 2003-2004 || Rangers de Kitchener || LHO || 62 || 5 || 19 || 24 || 97 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| 2004-2005 || Rangers de Kitchener || LHO || 44 || 4 || 18 || 22 || 44 || 13 || 0 || 3 || 3 || 18
|-
| 2005-2006 || Rangers de Kitchener || LHO || 56 || 7 || 40 || 47 || 146 || 5 || 1 || 1 || 2 || 12
|- 
| 2005-2006 || Bruins de Providence || LAH || 7 || 1 || 1 || 2 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2006-2007 || Bruins de Providence || LAH || 64 || 11 || 25 || 36 || 60 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Bruins de Boston || LNH || 12 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Bruins de Providence || LAH || 60 || 9 || 27 || 36 || 79 || 9 || 0 || 4 || 4 || 6
|- 
| 2007-2008 || Bruins de Boston || LNH || 18 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Bruins de Providence || LAH || 33 || 5 || 16 || 21 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Bruins de Boston || LNH || 16 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||12 ||0 ||7 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Admirals de Norfolk ||LAH ||68 ||8 ||16 ||24 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH ||69 || 7|| 21|| 28|| 137|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||11 ||0 ||1 || 1|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH ||9 ||1 || 4|| 5|| 12|| 8|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
|2012-2013 || ZSC Lions || LNA || 49|| 1|| 9|| 10|| 43|| 12|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
|2013-2014 || Leksands IF || SHL || 40|| 0|| 6|| 6|| 58|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 23|| 0|| 2|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 11|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 14||0 || 0|| 0|| 17|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||17||0||2||2||28||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016 ||Adler Mannheim||DEL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
|2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Rampage de San Antonio || LAH ||19||3||4||7||24||-||-||-||-||-

| 74 ||1 ||15 ||16 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en septembre 1986
Naissance dans le comté de Rensselaer
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Leksands IF
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur du Adler Mannheim